Дюранк — коммуна во Франции, департамент Аверон
 Дюранк — река во Франции, в департаменте Тарн, приток реки Агу
 Дюранк — река во Франции, в департаменте Аверон, приток реки Жиффу